Александр Шелковников:
 Шелковников, Александр Бегбутович (1870—1933) — русский зоолог, сын Б. М. Шелковникова
 Шелковников, Александр Сергеевич (1937—2011) — яхтсмен
 Шелковников, Александр Николаевич  — заслуженный артист России. Звание заслуженного артиста РФ присвоено : Указ от 09.07.1998 г.№ 815